Gerald Henderson Jr. – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 Gerald Henderson Sr. – były amerykański koszykarz, trzykrotny mistrz NBA